Сегизбай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сегизбай — село в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Сегизбай — аул в Азовском немецком национальном районе Омской области.